Fleurance est un nom propre français qui peut faire référence à :

Toponyme 

 Fleurance, commune française du département du Gers en région Occitanie.

Patronyme 

 Famille Rivault De Fleurance, famille noble française de la Mayenne
 David Rivault de Fleurance (1571-1616), homme de lettres et mathématicien français.

Fleurance est un patronyme français particulièrement présent dans les régions françaises Pays de la Loire et Grand-Est.

Astronomie 
 (349606) Fleurance, astéroïde de la ceinture principale d'astéroïdes.

Références 

Patronyme français
Patronyme lorrain
Patronyme vosgien